

Toponymie 

 Wiler, ancienne commune française du Bas-Rhin en région Alsace, absorbée par Harskirchen en 1844.

 Wiler, commune suisse du canton du Valais
 Wiler bei Utzenstorf, commune suisse du canton de Berne
 Wiler, localité de la commune suisse de Gurtnellen dans le canton d'Uri
 Wiler, localité de la commune suisse de Bärschwil dans le canton de Soleure
 Wiler, localité de la commune suisse de Rorbas dans le canton de Zurich
 Wiler bei Seedorf, localité de la commune suisse de Seedorf dans le canton de Berne
 Wiler vor Holz, localité de la commune suisse de Heitenried dans le canton de Fribourg

Homonymie de toponyme